Tongguan est un toponyme pouvant référer à :
 Tongguan (潼关), un important col de montagne reliant la grande plaine du Nord de la Chine de la vallée de la rivière Wei (Guanzhong), situé dans le xian de Tongguan
 Xian de Tongguan (潼关县), un district administratif de la province de Shaanxi, en Chine, nommé d'après le col
 District de Tongguan (铜官区), un quartier de Tongling, Anhui, Chine
 Sous-district de Tongguan, un sous-district du xian de Wangcheng, Changsha, Hunan, Chine
 Tongguan (通 关), Yunnan, une ville du xian autonome hani de Mojiang, Yunnan, Chine

Voir aussi 
 Tong Guan (1054-1126), eunuque de la dynastie Song, homme politique et chef militaire.
 District de Tongguanshan (铜官山区), subdivision administrative de la province de l'Anhui, Chine, dersormais intégré au District de Tongguan